La gimnopèdia (en grec Γυμνοπαιδία, Gimnopedia), literalment «la festa dels nens nus») eren festivitats religioses celebrades a Esparta, al juliol-agost, en honor de Leto i dels seus fills, Apol·lo Piti i Artemisa.
Consistien essencialment en balls i exercicis executats pels joves espartans, al voltant d'estàtues que representen als déus en qüestió, situades en un lloc de l'àgora anomenat el χορός, Khor. Cors d'adolescents, d'efebs i de joves adults que s'enfrontaven en balls que imitaven els exercicis de la palestra, enterament nus, davant dels altres lacedemonis, els estrangers i els ilotes. Els solters de més de 30 anys restaven, en canvi, exclosos de l'assistència.
Les gimnopèdia no eren més que unes festivitats religioses. L'espartà Megil, a Les lleis (Plató, I, 633), diu que eren «temible enduriment (...), de temibles exercicis de resistència que cal suportar amb la violència de la canícula»

Vegeu també 
 Carnees
 Hiacíntia
 Gymnopédies, una sèrie de tres obres per a piano d'Erik Satie (1888).

Bibliografia 
 Edmond Lévy, Sparta: histoire politique et sociale jusqu'à la Conqueta romaine, Seuil, coll. «Points Histoire», Paris, 2003, 
 Michael Pettersson, Cults of Apollo at Sparta: The Hyakinthia, the Gymnopaidiai, and the Karneíos, Paul Astroms Forlag, Stockholm, 1992 
 William Wayte i G.E. Marindin, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, Éditions William Smith, 1890.

Referències 

Festivals de l'antiga Esparta
Àrtemis
Apol·lo